Žrnovnica može biti:

Žrnovnica (Split), mjesto pokraj Splita
Žrnovnica (rijeka), rječica pokraj Splita
Žrnovnica (klapa), glazbeni sastav iz mjesta Žrnovnice